Belstaff ist der Name

 Belstaff (Lied), ein Lied des deutschen Rappers Kay One
 Belstaff (Unternehmen), ein britisches Unternehmen